Bomis (website), een index- en portaalwebsite
 Bomis (geslacht), een geslacht van spinnen